Pichincha – aktywny stratowulkan w Andach
 Pichincha – jedna z 22 prowincji w Ekwadorze
 Pichincha – kanton w Ekwadorze, w prowincji Manabí
 Pichincha – miasto w Ekwadorze, w prowincji Manabí
 Pichincha – stacja metra w Buenos Aires